Entfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Entfelder († nach 1546), österreichischer Theologe
 Johann Entfelder (1791–1862), österreichischer Maler, siehe Johann Endfelder